«Инопланетя́нин» () — фантастический фильм 1982 года, режиссёром и сопродюсером которого является Стивен Спилберг. Фильм повествует об истории мальчика, который подружился с дружелюбным инопланетянином. Лента получила 4 премии «Оскар» и множество других наград.

Фильм был выпущен в 1982 году компанией Universal Pictures и стал блокбастером, обойдя «Звёздные войны» и став самым кассовым фильмом за следующее десятилетие. В том числе был наиболее популярным фильмом в финском кинопрокате в 1982 году — его посмотрели 699 260 человек. Фильм был переиздан в 1985, а также в 2002 году, в честь двадцатилетия с первого показа, с дополнительными и изменёнными сценами.

При создании Спилберг опирался на свой собственный опыт ребёнка, у которого развелись родители.

Сюжет 

Инопланетянин прилетел на Землю с мирными намерениями — в составе научно-исследовательской группы. Фильм начинается в калифорнийском лесу, где группа инопланетных исследователей собирает образцы растений. Специалисты из NASA заметили приближение летающей тарелки. При появлении спецагентов правительства Соединённых Штатов, инопланетяне убегают в свой космический корабль, забыв на Земле одного менее расторопного коллегу.

Земной мальчик Эллиот, а также его брат и сестра, спасают его. Теперь им всем предстоит придумать, как помочь инопланетянину вернуться домой.

Роли исполнили

Награды и номинации 
 1982 — номинация на премию Национального совета кинокритиков США за лучший фильм.
 1983 — 4 премии «Оскар»: лучшая оригинальная музыка (Джон Уильямс), лучший звук (Роберт Кнудсон, Роберт Гласс, Дон Диджироламо, Джин Кантамесса), лучший монтаж звуковых эффектов (Чарльз Кэмпбелл, Бен Бёртт), лучшие визуальные эффекты (Карло Рамбальди, Деннис Мюрен, Кеннет Смит). Кроме того, фильм был номинирован ещё в 5 категориях: лучший фильм (Стивен Спилберг, Кэтлин Кеннеди), лучший режиссёр (Стивен Спилберг), лучший оригинальный сценарий (Мелисса Мэтисон), лучшая операторская работа (Аллен Давио), лучший монтаж (Кэрол Литтлтон).
 1983 — премия BAFTA за лучшую музыку (Джон Уильямс), а также 11 номинаций: лучший фильм (Стивен Спилберг, Кэтлин Кеннеди), лучший режиссёр (Стивен Спилберг), лучший сценарий (Мелисса Мэтисон), лучший новичок в главной роли (Генри Томас и Дрю Бэрримор), лучшая операторская работа (Аллен Давио), лучший монтаж (Кэрол Литтлтон), лучший грим (Роберт Сиделл), лучшая работа художника и декоратора (Джеймс Бисселл), лучший звук (Роберт Кнудсон, Роберт Гласс, Дон Диджироламо, Джин Кантамесса, Чарльз Кэмпбелл), лучшие специальные визуальные эффекты (Карло Рамбальди, Деннис Мюрен).
 1983 — 2 премии «Золотой глобус» за лучший драматический фильм и за лучшую оригинальную музыку (Джон Уильямс), а также 3 номинации: лучший режиссёр (Стивен Спилберг), лучший сценарий (Мелисса Мэтисон), новая звезда (Генри Томас).
 1983 — 5 премий «Сатурн»: лучший научно-фантастический фильм, лучший сценарий (Мелисса Мэтисон), лучшая музыка (Джон Уильямс), лучшие специальные эффекты (Карло Рамбальди, Деннис Мюрен), лучший постер (Джон Олвин). Лента также была номинирована в 3 категориях: лучший режиссёр (Стивен Спилберг), лучший актёр (Генри Томас), лучшая актриса второго плана (Ди Уоллес).
 1983 — 4 премии «Молодой актёр»: лучший семейный фильм, лучший молодой актёр (Генри Томас), лучший молодой актёр второго плана (Роберт Макнотон), лучшая молодая актриса второго плана (Дрю Бэрримор).
 1983 — премия «Давид ди Донателло» лучшему зарубежному режиссёру (Стивен Спилберг).
 1983 — 3 премии «Грэмми»: лучший альбом оригинальной музыки для кино или телевидения (Джон Уильямс), лучшая инструментальная композиция (Джон Уильямс, «Flying Theme»), лучшая аранжировка инструментальной записи (Джон Уильямс, «Flying Theme»).
 1983 — номинация на премию «Сезар» за лучший зарубежный фильм (Стивен Спилберг).
 1983 — номинация на премию Гильдии режиссёров США за лучшую режиссуру — Художественный фильм (Стивен Спилберг).
 1983 — премия Гильдии сценаристов США за лучшую оригинальную драму (Мелисса Мэтисон).
 1983 — номинация на премию «Хьюго» за лучшее драматическое представление (Стивен Спилберг, Мелисса Мэтисон).
 1994 — фильм помещен в Национальный реестр фильмов.
 2003 — премия «Сатурн» за лучшее DVD-издание классического фильма.

Продолжение 
Хотя возможность создания продолжения рассматривалась, Спилберг выступил против этого.

В итоге 28 ноября 2019 года вышел короткометражный сиквел «Праздничное воссоединение», созданный компанией Comcast. В нём И-Ти возвращается к повзрослевшему Эллиоту (вновь сыгранному Генри Томасом) и проводит Рождество с ним и его семьёй.

Примечания

Ссылки 

 Official homepage for the 20th anniversary edition
 Nocturnal Fears Sequel treatment by Spielberg and Melissa Mathison
 

Фильмы США 1982 года
Фантастические фильмы 1982 года
Научно-фантастические фильмы США
Приключенческие фильмы США
Фильмы Стивена Спилберга
Фильмы об инопланетянах
Фильмы Amblin Entertainment
Фильмы Universal Pictures
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» за лучшие визуальные эффекты
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» за лучшую музыку
Национальный реестр фильмов
Научно-фантастические фильмы 1980-х годов
Фильмы с музыкой Джона Уильямса
Фильмы, спродюсированные Кэтлин Кеннеди